Тростяне́цька ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Тростянецька вулиця — вулиця у м. Київ.

Тростянецька вулиця — вулиця у м. Мінськ.

Вулиці